Ulica Wawelska – nazwa ulicy w Polsce, m.in.:

 Ulica Wawelska w Katowicach
 Ulica Wawelska w Warszawie

Wawelska